Il Bank Austria Tennis Trophy 2007 è stato un torneo di tennis giocato sul cemento indoor.
È stata la 33ª edizione del Bank Austria Tennis Trophy, 
che fa parte della categoria International Series Gold nell'ambito dell'ATP Tour 2007. 
Il torneo si è giocato al Wiener Stadthalle di Vienna in Austria, dal 7 al 14 ottobre 2007.

Campioni

Singolare maschile 

 Novak Đoković ha battuto in finale  Stanislas Wawrinka, 6–4, 6–0

Doppio maschile 

 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski hanno battuto in finale  Tomas Behrend /  Christopher Kas, 6–4, 6–2

Collegamenti esterni

 

 
ATP Tour 2007